Добрени има више значења:

 Добрени (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Добрени (Добрени), насеље у округу Њамц у Румунији
 Добрени (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Добрени (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији